Freie Arbeit bezeichnet:
 Eine Form der Unterrichtsgestaltung, siehe Freiarbeit.
 In der Vorzeit des Sezessionskrieges wurde die Arbeit freier Bürger der Sklavenarbeit begrifflich gegenübergestellt und es bildeten sich Subkulturen heraus, die aus prinzipiellen Überlegungen nur mit Produkten aus „freier Arbeit“ (free labor) wirtschafteten; siehe free produce movement.
 Verschiedene Theorien von Ausbeutung stellen freie Formen von Arbeit einer abhängigen Arbeit gegenüber. Siehe auch Arbeit (Sozialwissenschaften).
 Die Möglichkeit eine Geldstrafe durch freiwillige gemeinnützige Arbeit ableisten zu können, siehe Freie Arbeit (Strafrecht).